The Long Tomorrow est une expression anglaise (traduction littérale en français : « le grand lendemain ») qui peut désigner :

 The Long Tomorrow, une bande dessinée de Dan O'Bannon (scénario) et Mœbius (dessin) qui date des années 1975 et 1976 ;
 The Long Tomorrow, un recueil de bandes dessinées de Mœbius (dont l'histoire The Long Tomorrow) paru en 1989 ;
 The Long Tomorrow, un roman de science-fiction écrit par l'écrivain américaine Leigh Brackett en 1955.